Ramon Balcells i Basomba, metge sabadellenc (1909-1946)
 Ramon Balcells i Masó, prevere i educador, fundador d'escoles i del Patronat Social Escolar d'Obreres del Poblet (1982-1937)
 Ramon Balcells i Comas, regatista català (1953-)
 Ramon Balcells (director de cinema), director de cinema català (1992-)